Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 10 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 12-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet a címvédő norvég Bjørn Dæhlie nyerte meg. A Magyarországot képviselő Latrompette Balázs a 89. helyen végzett.

A versenyszámot a következő olimpián, 2002-ben a 15 km-es táv váltotta fel.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F10